Localidades
 Lisa (Teleorman), na Romênia
 Lisa (Romênia), na Romênia
 Lisa (Ivanjica), na Sérvia

Outros
 Lisa (filme de 1962), com Stephen Boyd e Dolores Hart
 Evolved Laser Interferometer Space Antenna ou eLisa
 Apple Lisa — primeiro computador da Apple Computer Inc, e precursor do Apple Macintosh
 Mona Lisa — pintura de Leonardo da Vinci
 Lisa, a Mulher Libertadora, peça de Augusto Boal
 LiSA, cantora japonesa
 Lisa (cantora) tailandesa, integrante do girl group sul-coreano Blackpink
 Lisa Simpson, personagem fictícia da sitcom Os Simpsons

Desambiguações de topônimos